Neue Moschee (türkisch Yeni Cami, albanisch Xhamia e Re) bezeichnet zahlreiche islamische Gotteshäuser:

 Yeni Cami (Komotini), die Neue Moschee von Komotini
 Yeni Cami (Mytilini), die Neue Moschee in Mytilini
 Neue Moschee (Oral), die neue Moschee von Oral in Kasachstan
 Yeni Cami (Istanbul), die Neue Moschee in Istanbul
 Yeni Cami (Thessaloniki), die Neue Moschee in Thessaloniki
 Jeni Džamija (Bitola), die Neue Moschee in Bitola
 Neue Moschee (Algier), die Neue Moschee von Algier

Siehe auch
 Neue Moschee in Durrës
 Neuer-Basar-Moschee